Буланий Михайло Леонідович (19 жовтня 1975, Полтава) — український спортсмен-пауерліфтер, проживає в місті Полтава, чотириразовий чемпіон світу.
 Буланий Іван Тихонович (1918, село Воздвижівка, тепер Гуляйпільського району Запорізької області — ?) — український радянський діяч.
 Буланий Ілля Андрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.